Yaser Ahmad Marad  (1969. augusztus 14. –) kuvaiti nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. Liga asszisztense. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2014-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A  Kuvaiti labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint az AFC Champions League klubmérkőzéseken segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2014-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Egyesült Arab Emírségek rendezte a 15., a 2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Abdulrahman Hussain egyik állandó asszisztenseként vette igénybe szolgálatát.

2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa
Első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám a 13., a 2007-es Ázsia-kupa,  Katar a 14., a 2011-es Ázsia-kupa, illetve Ausztrália a 16., a 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgótornának adott otthont, ahol az AFC JB partbíróként foglalkoztatta.

2007-es Ázsia-kupa
Szaad Kamíl al-Fadli állandó partbírójaként tevékenykedett.

Ázsia-kupa mérkőzés

2011-es Ázsia-kupa

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa mérkőzés
Ali Al-Badwawi állandó partbírójaként szolgált.

2015-ös Ázsia-kupa
Abdulrahman Abdou állandó kísérőjeként végezte asszisztensi tevékenységét.

Selejtező mérkőzés

Források 

Kuvaiti labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek